Алекса́ндр Богомо́лов:
 
 Богомолов, Александр Викторович (род. 1976) — российский волейболист.
 Богомолов, Александр Ефремович (1900—1969) — советский дипломат.
 Богомолов, Александр Николаевич (род. 1954) — доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе ВолгГАСУ.
 Богомолов, Александр Сергеевич (род. 1954) — российский теннисный тренер, отец Александра-младшего.
 Богомолов, Александр Станиславович (1973—2016) — полковник ФСБ России, Герой Российской Федерации.
 Богомолов, Александр Фёдорович (1919—1945) — Герой Советского Союза.